Минченков — русская фамилия.

Известные носители 
 Минченков, Александр Викторович (род. 1989) — российский футболист.
 Минченков, Игорь Леонидович (род. 1984) — российский биатлонист.
 Минченков, Михей Митрофанович (1913—2003) — полный кавалер ордена Славы.
 Минченков, Станислав Петрович (род. 1945) — советский футболист.
 Минченков, Яков Данилович (1871—1938) — русский и советский художник.